Belleval ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Fournier de Belleval (1892–1945), kanadischer Sänger (Bariton) und Gesangslehrer
 Pierre Richer de Belleval (um 1564–1632), französischer Botaniker und Mediziner

Siehe auch:
 Belval